bieżnik (motoryzacja)
 bieżnik (żeglarstwo)
 bieżnik (obrus)